Хьюз, Ричард:
 Ричард Хьюз, 2-й баронет (1729—1812) — британский адмирал и колониальный чиновник.
 Ричард Артур Уоррен Хьюз (1900—1976) — британский писатель.
 Ричард Дэвид Хьюз (род. 1975) — ударник британской рок-группы Keane.